Podleský potok ist der Name folgender Fließgewässer in Tschechien:

 Podleský potok (Lipoltovský potok) (Kneipelbach), rechter Zufluss des Lipoltovský potok bei Milíkov u Mariánských Lázní, Karlovarský kraj
 Podleský potok (Lučina), rechter Zufluss der Lučina in Ostrava-Radvanice, Moravskoslezský kraj
 Podleský potok (Oder) (Schönwalder Bach), linker Zufluss der Oder bei Podlesí nad Odrou, Moravskoslezský kraj
 Podleský potok (Schwarzwasser) (Streitseifner Bach), rechter Zufluss des Schwarzwassers bei Potůčky, Karlovarský kraj